G-code er et programmeringssprog til numerisk styring.

G-code eller G code har flere betydninger:

 Video recorder scheduling code - et videooptager programmeringssystem
 Tha G-Code - et 1999 album af rapper Juvenile
 G-Code - en sang af Geto Boys i deres 2005 album The Foundation
 G Code - et 2008 album af den koreanske rapper Eun Ji Won
 en specifik instans af en Bell 206B Jet Ranger III helikopter
 Visse koder anvendt i non-uniform rational B-spline (NURBS) modellering.
 en kode anvendt i USA medical billing industri med reference om status af elektroniske recepter, til Medicare refunderingsformål.